Cette page contient les pages d'homonymie de Melnik et Melnyk.

Patronyme 

  ;
 Andriy Melnyk (1890-1964), homme politique et militaire ukrainien ;
 Boris Melnik (1945-2016), tireur sportif soviétique ;
 Constantin Melnik (1927-2014), personnalité du monde du renseignement français, spécialiste de géopolitique et homme de lettres ;
 Eugene Melnyk (1959-2022), homme d'affaires et mécène ukraino-canadien ;
 Faïna Melnyk (1945-2016), athlète de l'Union soviétique, pratiquant le lancer du disque ;
 Jaroslav Melnik (né en 1959), écrivain et philosophe lituanien et ukrainien ;
 Lubomyr Melnyk (1948-), pianiste et compositeur canadien d'origine ukrainienne ;
 Nikolaï Melnik (1953-2013), pilote d'hélicoptère soviétique ;
 Olga Melnik (née en 1974),  biathlète russe ;
 Tetyana Melnyk (1995-), athlète ukrainienne, spécialiste du 400 mètres et du 400 mètres haies ;
 Vladimir Melnik (né en 1980), joueur russe de volley-ball.

Toponyme 

 Melnik, ville située dans le sud-ouest de la Bulgarie ;
 massif Melnik et pic Melnik, sur l'Île Livingston dans les Îles Shetland du Sud, nommés d'après la ville bulgare de Melnik ;
 Mělník, ville de la région de Bohême-Centrale, en République tchèque, chef-lieu du district de Mělník.